Die Volleyball-Saison 2012/13 des Challenge Cups der Frauen begann mit der zweiten Runde am 19. November 2013.

Modus 
Da keine Spiele in der ersten Runde nötig waren, begann der Wettbewerb mit der zweiten Runde. Diese wurde im KO-System mit Hin- und Rückspielen ausgetragen. In der dritten Runde kamen zu den Siegern der zweiten Runde die Mannschaften, die im CEV-Pokal in der ersten Runde ausgeschieden waren. Bis zum Finale ging es im KO-System mit Hin- und Rückspielen weiter.

Teilnehmer

Spielplan

Zweite Runde

Dritte Runde bis Finale

Weblinks 
 Informationen der CEV (englisch)

2013/14
Volleyballsaison 2013/14
Frauenvolleyball-Wettbewerb für Vereinsmannschaften